Spasilac ili spasitelj je osoba koja nekog ili nešto spašava.

Može se odnositi i na:

 Isus Hristos, poznat i kao Spasitelj;
 Spasilac (film), srpski film iz 1915. godine;
 Spasitelj (film), američko-srpski film iz 1998. godine;
 Spasioci, američki animirani film iz 1977. godine produkciji The Walt Disney Company;
 Spasioci u Australiji, nastavak animirani film iz 1977. godine.